Foucherans puede referirse a:
Foucherans, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Foucherans, comuna francesa situada en el departamento de Doubs.